Галлей () — британська науково-дослідна станція в Антарктиці, заснована у 1956 році.
 Едмонд Галлей Едмонд (Едмунд) Галлей (Edmond Halley, МФА : ˈɛdmənd ˈhɔːlɪ;, 29 листопада 1656 – † 14 січня 1742 ) — англійський астроном і геофізик. 
 2688 Галлей (2688 Halley) — астероїд головного поясу.